Lista delle maggiori città del Marocco.

Maggiori città del Marocco

Note

Voci correlate 
 Città imperiali
 Regioni del Marocco
 Province e prefetture del Marocco
 Comuni del Marocco

Altri progetti 

Centri abitati del Marocco
Marocco